S3 (Berlijn), een spoorlijn
 S3 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S3 (Polen), een snelweg in Polen
 Sectie 3, een militaire sectie
 S3 (S-Bahn Rhein-Main)
 S3 (Neurenberg), een S-Bahn in Neurenberg
 GEN-netwerk spoorlijn S3 Zottegem-Dendermonde
 Samsung Galaxy S3, smartphone van Samsung
 Samsung Galaxy S3 mini, smartphone van Samsung
 Provinciale weg 245, waarvoor door een deel van de weggebruikers nog steeds de verouderde benaming "S3" gehanteerd wordt.